Terminocavus — птахотазовий динозавр з родини цератопсид (Ceratopsidae), що існував у пізній крейді (75 млн років тому) у Північній Америці.

Скам'янілості 
Декілька фрагментарних кісток черепа та хребців динозавра виявлено у 1997 році у відкладеннях формації Кіртленд у долині річки Сан-Хуан у штаті Нью-Мексико. Спершу рештки приписували Pentaceratops. У 2020 році на основі решток описано нові рід та вид Terminocavus sealeyi. Вид sealeyi названо на честь Пола Сілі — палеонтолога, який знайшов рештки динозавра.

Філогенія 
Еволюційні зв'язки Terminocavus з іншими хасмозаврами:

Примітки 

Цератопси
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2020